Metalhead  – album dei Saxon del 1999
 Metalhead  – metallaro
Metalhead – film di Ragnar Bragason del 2013
Metalhead – episodio della serie TV Black Mirror